Eucavitaves — клада птахів, яка включає чотири ряди птахів: трогоноподібних, птахоносорогоподібних, сиворакшоподібних і дятлоподібних, що містять близько 790 сучасних видів. Останні три ряди об'єднують у кладу Picocoraciae.

Кладограма 
Філогенетична кладограма за Jarvis, E.D. et al. (2014) with some clade names after Yuri, T. et al. (2013) та Kimball 2013.

Примітки 

Систематика птахів
Кілегруді